Гефестион:
 Гефестион (ум. 324 до н. э.) — древнегреческий военачальник, ближайший друг Александра Македонского.
 Гефестион (II век) — александрийский грамматик.
  (V век) — египетский астролог.